Castino es el nombre de:

 Castino, localidad italiana en la provincia de Cuneo, región de Piamonte.
 Castino, obispo de Bizancio en 230-237 d. C.
 Flavio Castino (†ca. 425), patricio romano y general del emperador Honorio.
 Castino, obispo de Toledo (España) en 440-454 d. C.
 Castino (siglo V), ciudadano de Tívoli (Italia), padre del papa Simplicio.